L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ou l’acronyme ARCEP or Arcep) peut désigner :
 l’ancien nom (de 2005 à 2019) de l’actuelle Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP ou Arcep) en France ;
 l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au Burkina Faso ;
 l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au Gabon ;
 l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au Togo ;
 l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) au Niger ;
 l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) au Tchad ;
 l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) au Bénin.

Références externes